Leyberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Leyberg (Netphen) (), bei Netphen-Brauersdorf im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Leyberg (Westerwald) (), bei Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Leyberg (Hürtgenwald) (), bei Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Leiberg